Axel Hirsoux é uma Cantor  que irá representar a Bélgica no Festival Eurovisão da Canção 2014, em Copenhague, Dinamarca, com sua canção "Mother". Vai participar na primeira semi final a realizar-se dia 6 de Maio.

Eurosong

Veja Também

Bélgica no Festival Eurovisão da Canção 2014

2014
2014 na música